Puerto Alegría puede referirse a:

 Puerto Alegría, localidad de Colombia;
 Puerto Alegría, localidad de Perú;
 Puerto Alegría, localidad de Chile.